A Capelinha de Santo Antônio do Pasto do Padilha (também conhecida como Capela do Menino Antônio) é uma igreja localizada no munic[ipio brasileiro de Serro, no estado de Minas Gerais

Construída em estilo colonial, a capelinha possui uma torre, duas sacadas, quatro janelas laterais, altar rústico e simples. O local, na periferia da cidade, é bucólico, bonito e lendário.

A origem do templo e a denominação popular “Capela do Menino Antônio” são devidas ao assassinato de um rapazinho de nome Antônio, por engano, neste local. Foi inaugurada em 3 de maio de 1883. O sino foi doado por José Maria Batista e batizado com o nome de “Barnabé”. Lá são comumente celebrados os festejos de Santo Antônio, durante o mês de junho.

Está localizada na saída da cidade, às margens da rodovia Serro/Sabinópolis (BR-259).

Igrejas de Serro